The Lost Continent ist:
 der Originaltitel des Films Die Reise zur geheimnisvollen Insel aus dem Jahr 1951
 der Originaltitel des Films Bestien lauern vor Caracas aus dem Jahr 1968
 ein Science-Fiction-Roman von Edgar Rice Burroughs aus dem Jahr 1916.